Посольство Италии в Республике Польша (, ) — итальянское дипломатическое представительство, расположенное в Варшаве, Польша.

В введении Посольства находится вся территория Польши. Помимо Посольства, в Польше действуют Почётные консульства Италии, в том числе в городах Вроцлав, Краков, Познань, Щецин, а также консульские представители в городах Бельско-Бяла, Зелёна-Гура и Замосць.

Должность Чрезвычайного и Полномочного Посла с 2018 года занимает Альдо Амати () — итальянский кадровый дипломат, Великий офицер Ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой»(2013 г.).

Структура 
 Чрезвычайный и Полномочный Посол — руководитель представительства;
 Отдел экономики и торговли;
 Отдел внешней политики;
 Консульский отдел;
 Отдел внутренней политики;
 Отдел культуры;
 Административно-бухгалтерский отдел;
 Военный атташат;
 Отдел содействия торговле;
 Итальянский институт культуры в Варшаве;
 Итальянский институт культуры в Кракове.

История 
Дипломатические отношения между Польшей и Италией были установлены 27 февраля 1919 года.

Резиденция Посольства 
Посольство Италии располагается в Варшаве по адресу: площадь Домбровского, 6, в здании, носящем название Дворец Шленкеров (). Здание было построено в 1881—1883 годах по проекту архитектора Витольда Ланци (). До 1922 года оно было местом расположения знаменитой варшавской семьи промышленников и меценатов Шленкеров.

В 1922 году здание было приобретено Италией и в нём была размещена итальянская дипломатическая миссия, в 1929 году преобразованная в посольство.

В 1965 году здание было внесено в официальный Реестр памятников Варшавы (регистрационный номер 657 от 1.07.1965 г.).

Примечания

См. также 
 Итальянский институт культуры в Варшаве
 Итальянский институт культуры в Кракове
 Польский институт в Риме
 Польско-итальянские отношения
 Итальянская торгово-промышленная палата в Польше
Дипломатические представительства в Варшаве
Польша
Итальянско-польские отношения